Włodzimierz Rudolf Musiał (1907-1976) – lekarz internista, profesor nauk medycznych, specjalista patologii, kardiologii i chorób wewnętrznych na Akademii Medycznej w Łodzi
 Włodzimierz Musiał (ur. 1931) – aktor teatralny i filmowy
 Włodzimierz J. Musiał (ur. 1947) – lekarz, profesor nauk medycznych, specjalista kardiologii na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku